Мајлс има више значења:
 Мајлс (Ајова)
 Мајлс (Тексас)